Tamarindo puede referirse a:

Plantas 
 Tamarindus indica, el tamarindo, una especie de árbol tropical de la familia de las fabáceas o leguminosas;
 Calliandra carcerea, el tamarindo de montaña, un árbol de la familia de las fabáceas o leguminosas endémico de Guatemala;
 Elattostachys, tamarindos, un género de árboles o arbustos de la familia de las sapindáceas, originario de Asia y Oceanía, desde Filipinas hasta Australia;
 Tamarix chinensis, el tamarisco o tamarindo rosa, un árbol o arbusto de la familia de las tamaricáceas, originario de Asia central y occidental, que se ha difundido como especie invasora en todo el mundo;
 Diploglottis australis, el tamarindo australiano, un árbol de la familia de las sapindáceas, endémico de Australia;
 Anadenanthera peregrina, el tamarindo de teta, un árbol de la familia de las fabáceas o leguminosas originario de Sudamérica;
 Garcinia gummi-gutta, el tamarindo malabar, un arbusto de la familia de las clusiáceas originario del sur de la India;
 Averrhoa carambola, el tamarindo culí, un arbusto de la familia de las oxalidáceas originario del sur de Asia;
 Arytera divaricata, el tamarindo rosa, un árbol de la familia de las sapindáceas originario del este de Australia.

Divisiones administrativas

Costa Rica 
 Tamarindo (Costa Rica)

Cuba 
 Tamarindo (Camagüey)
 Tamarindo (Ciego del Ávila)
 Tamarindo (Holguín)
 Tamarindo (La Habana)

México 
 Tamarindo (Paso de Ovejas)
 Tamarindo (San Pablo Coatlán)
 Tamarindo (Tancanhuitz)
 Tamarindo (Zirándaro)

Perú 
 Distrito de Tamarindo